Amoureuse peut désigner :
 Amoureuse, film français réalisé par Jacques Doillon en 1992 ;
 Amoureuse, téléfilm français réalisé par Nicolas Herdt et diffusé en 2011 sur France 2 ;
 Amoureuse, premier album studio de la chanteuse Véronique Sanson ;
 Amoureuse, chanson de Véronique Sanson ;
 Amoureuse, deuxième titre du film Jusqu'à la fin des temps d'Edward Dmytryk ;
 Amoureuse, comédie en 3 actes et en prose de Georges de Porto-Riche présentée pour la première fois à Paris au Théâtre de l’Odéon le .

L'Amoureuse peut désigner :
   (The Grasshopper), film américain réalisé par Jerry Paris en 1970 ;
 L'Amoureuse, film belge réalisé par Christian Mesnil en 1972 ;
 L'Amoureuse, téléfilm français réalisé par Jacques Doillon en 1987.